Schiefen bezeichnet:

 Schiefen (Eitorf), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Eitorf

Schiefen ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Schiefen (* 1979), deutscher Trompeter (Volkstümliche Musik)
 Guido Schiefen (* 1968), deutscher Cellist